Nel 1351, dopo la morte del padre Mastino II della Scala, divenne signore di Verona e Vicenza, insieme ai fratelli Cangrande II e Cansignorio, anche se il potere effettivo era detenuto nelle mani di Cangrande II.

Quando Cangrande II fu assassinato da Cansignorio nel 1359, Paolo Alboino si associò al potere insieme al fratello. Il 20 febbraio 1365 venne arrestato con l'accusa di congiura contro la signoria e fu incarcerato a Peschiera del Garda. Nel 1375 fu ucciso per ordine di suo fratello, in modo che i figli di Cansignorio gli potessero succedere.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Paolo Alboino della Scala
Paolo
Morti assassinati